Urząd Ochrony Danych Osobowych – urząd obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 Ustawa o ochronie danych osobowych – akt prawny